Djupen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Djupen, Småland, sjö i Uppvidinge kommun,  (18,1 ha)
Djupen, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (18,7 ha)
Djupen (Karbennings socken, Västmanland), sjö i Norbergs kommun,  (9,64 ha)
Djupen (Norbergs socken, Västmanland, 665941-149849), sjö i Norbergs kommun, 
Djupen (Norbergs socken, Västmanland, 666616-150010), sjö i Norbergs kommun,  (11 ha)
Djupen (Ramnäs socken, Västmanland), sjö i Surahammars kommun,  (9,81 ha)
Djupen, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (8,98 ha)
Lilla Djupen, sjö i Smedjebackens kommun, 
Stora Djupen, sjö i Smedjebackens kommun,  (8,88 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn